Hattig ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hattig (1934–2016), deutscher Handballer und Journalist
 Josef Hattig (1931–2020), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Peter Hattig (1939–2017), deutscher Handballspieler